Il doppio del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Rosalyn Nideffer e Hana Mandlíková che hanno battuto in finale Carling Bassett-Seguso e Chris Evert 6-1, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

 Bettina Bunge /  Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Rosalyn Nideffer /  Hana Mandlíková (campionesse)
 Carling Bassett-Seguso /  Chris Evert (finale)
 Alycia Moulton /  Paula Smith (semifinali)

 Kathy Horvath /  Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Leslie Allen /  Anne White (secondo turno)
 Elise Burgin /  Pascale Paradis-Mangon (primo turno)
 Anne Minter /  Elizabeth Minter (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1985